Соревнования в эстафете 4×400 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 22 августа (полуфиналы) и 23 августа (финал) на Пекинском национальном стадионе.

В финале победили бегуны США с новым олимпийским рекордом — 2:55.39.

13 сентября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева сборная команда России была лишена бронзовой медали.

Медалисты 

* Бегуны, которые приняли участие в предварительных забегах и получили медали.

Рекорды

Квалификация сборных

На Олимпиаду проходят 16 лучших сборных. Эти национальные команды были отобраны по среднему от двух лучших результатов показанных в период с 1 января 2007 по 16 июля 2008 года в международных соревнованиях признанных ИААФ.

Примечания